Albert Sjögren kan avse:

Albert Sjögren (präst)
Albert Sjögren (organist)